Nadi est une ville des Fidji ;
 Nadi est un mot sanskrit désignant un canal subtil en yoga.

Patronyme 

Nadi est un patronyme, que l'on peut trouver dans plusieurs cultures, et notamment porté par :
 Aldo Nadi, escrimeur italien, frère de Nedo Nadi
 Alireza Nadi, joueur iranien de volley-ball
 Federico Nadi Terrade, danseur italien
 Jules Nadi, homme politique français
 Nedo Nadi, escrimeur italien, frère d'Aldo Nadi
 Yunus Nadi Abalıoğlu, auteur, journaliste et homme politique turc